Irénée-Jules Bienaymé, 1796 - 1878, probabiliste et statisticien français.
Pierre-François Bienaymé, 1737 - 1806, évêque de Metz.

Voir aussi 
 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Homonymie de patronyme